Un homme et 7 couffins (A Slice of Life) est un film australien réalisé par John D. Lamond, sorti en 1983.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre français : Un homme et 7 couffins
 Titre original : A Slice of Life
 Réalisation : John D. Lamond
 Scénario : Alan Hopgood
 Photographie : Ross Berryman
 Musique : Brian May
 Montage : Jill Rice
 Pays d'origine : 
 Genre : Comédie
 Durée : 100 minutes
 Date de sortie : 1983 (Australie)

Distribution 
 Robin Nedwell : Toby
 John Ewart : Hughes
 Juliet Jordan : Wendy
 Jane Clifton : Fay
 Caz Lederman : Sally
 Dina Mann : Barbara
 Amanda Muggleton : Eva
 Julie Nihill : Pam
 Lulu Pinkus : Addy
 Victor Kazan : Dr. Smithers
 Gwen Soares : Mei Linn
 Alan Hopgood : Dr. Williams
 Joy Mitchell : Mme. Williams
 Sean Myers : Ellis Weir
 Reg Cameron : le juge

Notes et références

Liens externes 
 

Film australien sorti en 1983
Comédie australienne